

Geografia
 Lago di Pradella – specchio d'acqua di Conegliano
 Monte Pradella – montagna delle Prealpi Bergamasche
 Porta Pradella – porta di Mantova
 Pradella – frazione del comune di Schilpario

Persone 
 Giovanni Pradella (1971) – organaro italiano
 Loris Pradella (1960) –  ex calciatore italiano
 Massimo Pradella (1924-2021) – direttore d'orchestra e violinista italiano
 Riccardo Pradella (1943-2012) – paroliere, attore e regista italiano